Pedro Fernández Manrique puede referirse a las siguientes personas:

 Pedro Fernández Manrique y Vivero (m. 1515), II conde de Osorno.
 Pedro Fernández Manrique (c. 1500-1540), obispo de Canarias (1530-1530), de Ciudad Rodrigo (1530-1537), de Córdoba (1537-1540) y cardenal de la iglesia Católica. 
 Pedro Fernández Manrique y Cabrera (m. 1569), IV conde de Osorno.
 Pedro Fernández Manrique y Enríquez (m. 1589), VI conde de Osorno.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández